Tesino bezeichnet

 das Tesinotal im Trentino
 Gemeinden, die das Tesinotal als Namenszusatz führen:
 Castello Tesino
 Cinte Tesino
 Pieve Tesino

 den Tesino (Fluss) und sein Tal in den Marken (Provinz Ascoli Piceno)
 den Ortsteil Ponte Tesino der Gemeinde Cossignano (Provinz Ascoli Piceno), Marken